Cherubino – angelo
Cherubino – prenome
Cherubino – figura araldica
Pier Luigi Cherubino – calciatore italiano naturalizzato spagnolo
Salvatore Cherubino – matematico italiano

Pagine correlate 
Cherubini
Cherubin

Altri progetti